.sdc est une extension de nom de fichier qui signifie :
 Secure Download Cabinet, un format de fichier utilisé par Microsoft pour installer des programmes ;
 Smart Data Compression, un format de fichier pour le stockage d’information géographique.

Format de données numériques